Magical Mystery Tour může mít více významů:
 Magical Mystery Tour, album skupiny The Beatles
 Magical Mystery Tour, hudební film se skupinou The Beatles
 Magical Mystery Tour, hudební skladba obsažená ve všech výše uvedených dílech